U-77 — средняя немецкая подводная лодка типа VIIC времён Второй мировой войны.

История 
Заказ на постройку субмарины был отдан 25 января 1939 года. Лодка была заложена 28 марта 1940 года на верфи Бремен-Вулкан под строительным номером 5, спущена на воду 23 ноября 1940 года. Лодка вошла в строй 18 января 1941 года под командованием оберлейтенанта Генриха Шондера (кавалер Рыцарского железного креста)

Командиры 
 18 января 1941 года — 2 сентября 1942 года капитан-лейтенант Генрих Шондер (кавалер Рыцарского железного креста)
 2 сентября 1942 года — 28 марта 1943 года оберлейтенант цур зее  Хартманн

Флотилии 
 18 января 1941 года — 30 апреля 1941 года — 7-я флотилия (учебная)
 1 мая 1941 года — 31 декабря 1941 года — 7-я флотилия
 1 января 1942 года — 30 апреля 1942 года — 23-я флотилия
 1 мая 1942 года — 28 марта 1943 года — 29-я флотилия

История службы 
Лодка совершила 12 боевых походов. Потопила 14 судов суммарным водоизмещением 31 186 брт и один военный корабль (1 050 тонн), повредила 2 судна суммарным водоизмещением 5 384 брт и 2 военных корабля суммарным водоизмещением 2 880 тонн, одно судно водоизмещением 5 222 брт после повреждений не восстанавливалось. Потоплена 28 марта 1943 года к востоку от Картахены, Испания, в районе с координатами  четырьмя глубинными бомбами и одной авиабомбой с двух британских самолётов типа «Хадсон». 38 человек погибли, 9 членов экипажа спаслись. 36 членов экипажа, включая командира, похоронены на кладбище Cuacos de Yuste (Испания).

Атаки на лодку 
 1 апреля 1942 года U-77 в Средиземноморье была атакована самолётом типа «Суордфиш». В результате атаки лодка была серьёзно повреждена и потеряла способность погружаться.
 13 ноября 1942 года атакована глубинными бомбами с британских корветов HMS Lotus и Poppy. Первоначально считалось, что в результате этой атаки была потоплена U-605, однако в 1987 году выяснилось, что была атакована U-77, отделавшаяся лёгкими повреждениями.

Потопленные суда

См. также 
 Список подводных лодок Третьего рейха

Ссылки

Литература